

Patronyme 

 Adalbert Suchy (vers 1783-1849), miniaturiste ;
 Jan Suchý (1944-2021), joueur professionnel tchécoslovaque de hockey sur glace ;
 Jiří Suchý (1931-), acteur, écrivain et compositeur tchèque ;
 Marek Suchý (1988-), footballeur tchèque ;
 Radoslav Suchý (1976-), joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Toponyme 

 Suchy, ville de Suisse.